L’unité pastorale Boetendael est une entité catholique qui regroupe cinq paroisses du doyenné de Bruxelles-Sud :
 la paroisse Saint-Pierre (Uccle) ;
 la paroisse Saint-Marc (Uccle) ;
 la paroisse Saint-Paul (Uccle) ;
 la paroisse du Précieux Sang (Uccle) ;
 la paroisse Notre-Dame de la Consolation (Uccle).

Lien externe
Site de l’unité pastorale Boetendael

Vicariat de Bruxelles
Uccle
Boetendael